Ла Пахарера има више значења:

 Ла Пахарера (Сантијаго), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Пахарера (Ел Еспинал), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Пахарера (Сан Рафаел), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Пахарера (Хенерал Франсиско Р. Мургија), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику